Zoologia
 żuraw – ptak należący do rodziny żurawi (Gruidae) z rzędu żurawiowych (Gruifromes)
 żuraw – żuraw zwyczajny, gatunek ptaka z rodziny żurawi (Gruidae)

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Żuraw - część wsi Rozkopaczew w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski
 Żuraw – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Żuraw – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Żuraw - część wsi Huta w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów

Technika 
 żuraw – urządzenie dźwignicowe
 żuraw – urządzenie umożliwiające wydobywanie wody ze studni
 żuraw – urządzenie hydrauliczne służące do nalewania wody do skrzyni wodnej parowozu lub tendra

Kultura 
 żuraw – polski taniec ludowy z regionu Kurpie

Zobacz też 

 Ruda Żurawiecka
 Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki
 Brama Żuraw w Gdańsku
 Gwiazdozbiór Żurawia
 ORP „Żuraw”
 LWD „Żuraw”